Millerton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millerton (Iowa)
 Millerton (Louisiana)
 Millerton (Kalifornien)
 Millerton (New York)
 Millerton (Oklahoma)
 Millerton (Pennsylvania)
 Millerton Lake, in Kalifornien

in Kanada:
 Millerton (New Brunswick) 

in Neuseeland:
 Millerton (Neuseeland)